Arpad Szenes
 Hannah Szenes